A Sister's Sacrifice – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Sister's Sacrifice – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)